Ратыщи () — село, Ратыщевский сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6122688201. Население по переписи 2001 года составляло 315 человек.

Является административным центром Ратыщевского сельского совета, в который, кроме того, входит село Песчаное.

Географическое положение 
Село Ратыщи находится на берегу реки Серет в месте где она образуется слиянием рек Серет Правый, Серет Левый, ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Чистопады.
На реке сделано несколько больших запруд.

История 
 IX—XII века — основано (по археологическим данным).
 1785 год — первое письменное упоминание.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Свято-Успенский храм.

Примечания